Trofej Conna Smythea godišnja je nagrada NHL-a namijenjena „najboljem igraču doigravanja”. Sve ostale individualne nagrade igračima odlaze zbog zasluga u regularnoj sezoni. Profesionalni pisci u području hokeja na ledu glasuju nakon posljednje utakmice završnice Stanleyjeva kupa.

Za razliku od većine ostalih nagrada, najkorisniji igrač doigravanja nagradu prima izravno iz ruku predsjednika lige netom prije uručivanja Stanleyjeva kupa pobjednicima doigravanja.

Povijest

Conn Smythe sudjelovao je u oba svjetska rata u kanadskim jedinicama, a 1917. postao i njemačkim ratnim zarobljenikom u Šleskoj. 1927. postao je predsjednik hokejaškog kluba iz Toronta kojemu daje novo ime — Maple Leafs (javorovo lišće). Štoviše, prve tri sezone obnašao je i dužnost trenera momčadi. Nakon povratka iz II. svj. rata, s položaja glavnog direktora nadgledao je izuzetno uspješno desetljeće Maple Leafsa u kojemu je klub osvojio šest naslova prvaka. Iz kluba odlazi 1962. godine.

Tvrtka u vlasništvu kluba, Maple Leaf Gardens Ltd., donirala je pehar upravi NHL-a u čast bivšeg vlasnika, trenera i glavnog direktora Smythea. Liga je pokrenula novu nagradu u sezoni 1964./65., nastavivši tradiciju nazivanja novih odlikovanja po zaslužnicima iz vremena Izvorne šestorke. Smythe je postumno primljen u Dvoranu slavnih 1998. kao jedan od „graditelja” cjelokupne igre.

Popis dobitnika

 Napomena: Sezona 2004./05. otkazana je u potpunosti.

Znamenitosti

 Bob Gainey jedini je lijevi napadač koji je osvojio Smytheov trofej. 
 Četvorica vratara osvajala su Smytheov trofej kao članovi momčadi poražene u završnoj seriji doigravanja. Jedini nagrađeni igrač u polju koji nije postao prvakom u toj sezoni bio je Reggie Leach s 19 pogodaka u 16 utakmica 1976.

Izvori

NHL